Tyrén är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Arne Tyrén (1928–2012), svensk operasångare
 Folke Tyrén (1907–1972), svensk fysiker
 Helge Tyrén (1914–2008), svensk fysiker
 Sven Tyrén (1912–1991), svensk ingenjör